Le  est le nom de plusieurs unités militaires :

275e régiment d'artillerie
 275e régiment d'infanterie

Homonymie d'unités militaires